Mollie ima više značenja:
 Mollie, Biella
 Mollie, Vercelli